Восто́чное Дегу́нино — район и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование в Москве. Район расположен в Северном административном округе.

История и границы 
Территорию района почти полностью составляет западная часть пристанционного посёлка Бескудниково, образованного в 1938 году и восточная часть которого входит в состав Алтуфьевского района. Западная и восточная части бывшего посёлка Бескудниково разделены железнодорожными путями Савёловского направления МЖД.

Восточное Дегунино не имеет никакого отношения к старинному селу Дегунино, входящему в состав района Западное Дегунино.

Границы района и внутригородского муниципального образования Восточное Дегунино проходят по: юго-западной и западной границам полосы отвода Савёловского направления МЖД, далее по осям: проектируемого проезда № 2236 (включая территорию стоянок МГСА) и Дубнинской улице, южным границам домовладений № 13 по Дубнинской улице и № 8 (к. 1) по Бескудниковскому бульвару, далее по осям: Бескудниковского бульвара (исключая домовладения № 10 к. 1, 2, 3, 4 и 5 по Бескудниковскому бульвару), безымянного проезда, по юго-западной границе территории школы № 231, осям: Дегунинского проезда, Дубнинской улицы, пожарного проезда (вдоль южных границ домовладений № 22 к. 1 и 2, 20, 18, 16, 14 по улице Восьмисотлетия Москвы), Дмитровского ш. (от дома № 96 к. 1 по Дмитровскому ш.), проектируемого проезда № 5267, восточной границе территории ЛЭМЗ, оси проектируемого проезда № 5265 до Савёловского направления МЖД.

Население 
Среди районов Москвы Восточное Дегунино занимает 4-е место по плотности населения.

Характеристика района

Парки, скверы и прогулочные зоны

Парк «Северные Дубки» 
Парк вдоль северного участка Керамического проезда площадью 8,4 гектаров был открыт в 1977 году. Раньше на этом месте располагались садовые хозяйства жителей села Дегунино, вошедшего в состав Москвы в 1960 году. В 2010 году парковая зона стала частью природного заказника «Дегунинский» и получила статус особо охраняемой природной территории.

В парке произрастают столетние дубы, липы, берёзы и лиственницы. Фауну зелёной зоны составляют трясогузки, скворцы, лазоревки, поползни, зяблики, зеленушки, пёстрые дятлы, рябинники, а также краснокнижный редкий вид — белоспинный дятел.

В 2014 году в парке обновили инфраструктуру. Здесь обустроили две детские площадки, воркаут-площадку, волейбольную площадку и хоккейную коробку. Неподалёку от главного входа в зелёную зону (у дома 71) установлена Часовня преподобного Серафима Саровского. В 2020 году в парке планировалось благоустройство, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год.

Сквер на улице 800-летия Москвы 
Сквер был обустроен у дома 28 корпус 1 по улице 800-летия Москвы в 2016 году. Его построили на месте, где изначально планировалось возведение многоквартирного дома. Но против строительства многоэтажки выступили местные жители, попросив власти вместо этого обустроить на территории прогулочную аллею. В сквере установили скамейки, высадили новые деревья, цветники и живую изгородь, а также проложили дорожки из брусчатки.

Прогулочная зона вдоль улицы 800-летия Москвы 
Прогулочная зона располагается вдоль домов 14-32 по улице 800-летия Москвы. У дома 32 находятся роллердром и волейбольная площадка. У дома 26 корпус 1 находится стенд с фотографиями ветеранов района. Вдоль домов 14-20 располагается несколько детских площадок, воркауты и площадка для игры в баскетбол. На протяжении всей зелёной зоны у проезжей части установлены декоративные статуи в форме пасхальных яиц в стиле русских народных промыслов.

Фотогалерея

См. также 
 Дегунино (Москва)
 Западное Дегунино

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт района Восточное Дегунино
 Сайт жителей района Восточное Дегунино
 Сайт района Восточное Дегунино Северного административного округа Москвы
 Восточное Дегунино на топографической карте 1931 года